Бобков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Бобков Борис Назарович (1911—1989) — радянський флотоначальник, контр-адмірал, начальник розвідки ВМФ СРСР.
 Бобков Валентин Васильович (1920—2001) — Герой Радянського Союзу.
 Бобкова Валентина Іванівна (1921—1981) — ткаля Московського шовкового комбінату. Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії СРСР.
 Бобков Віктор Миколайович (1926—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Бобков Григорій Євдокимович (1907—1981) — Герой Радянського Союзу.
 Бобков Дмитро Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Бобков Ігор Михайлович (1964) — білоруський письменник і поет.
 Бобков Ігор Сергійович (1991) — російський хокеїст, воротар.
 Бобков Микола Васильович (1940) — радянський футболіст, чемпіон СРСР.
 Бобков Микола Юхимович (1915—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Бобков Михайло Володимирович (1895—1970) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Бобков Олександр Михайлович (1960) — народний депутат України 7-го скликання.
 Бобков Пилип Денисович (1925—2019) — керівний працівник КДБ СРСР, генерал армії.
 Бобков Семен Олексійович (1896—1943) — радянський воєначальник, генерал-майор артилерії.
 Бобков Юрій Іванович (1951) — російський актор і режисер, заслужений артист Росії.

Російські прізвища